Hironori Miyata (né en 1960), comédien de doublage japonais
 Kazuyuki Miyata (né en 1976), combattant de MMA japonais
 Koji Miyata (né en 1923), footballeur japonais
 Kouki Miyata (né en 1972), comédien de doublage japonais
 Marino Miyata (née en 1991), lauréate du concours Miss Japon 2009
 Noboru Miyata, (1936-2000), spécialiste japonais de l'étude du folklore et des religions japonaises
 Shōgo Miyata (né en 2003), patineur de vitesse sur piste courte japonais 
 Yukari Miyata (née en 1989), joueuse de volley-ball japonaise

Voir aussi 
 Ichiro Miyata, personnage du manga Ippo ;
 (8369) Miyata, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Miyata, une entreprise japonaise de bicyclettes, monocycles et extincteurs.